Република Казахстан () административно је подељена на 14 области, 3 града републичког значаја и 170 округа.

Градови републичког значаја 
 Нур Султан — главни град
 Алмати — град републичког значаја
 Бајконур — град републичког значаја, место космодрома Бајконур под управом Русије до 2050. године.

Области

Окрузи

Акмолинска област 
 Акол
 Аршали
 Астрахан
 Атбасар
 Буланди
 Егиндикол
 Енбекшилдер
 Ерејментау
 Есил
 Коргалжин
 Сандиктау
 Шортанди
 Шучинск
 Целиноград
 Зеренди
 Жакси
 Жаркаин

Актјубинска област 
 Алга
 Ајтеке Би
 Бајганин
 Каргали
 Кобда
 Хромтау
 Мартук
 Мугалжар
 Оил
 Шалкар
 Темир
 Иргиз

Алматинска област 
 Аксу
 Алакол
 Балхаш
 Енбекшиказах
 Ескелди
 Иле
 Карасај
 Каратал
 Кербулак
 Коксу
 Панфилов
 Раимбек
 Саркант
 Талгар
 Ујгур
 Жамбил

Атирауска област 
 Индер
 Исатај
 Курмангази
 Кузилкога
 Макат
 Макамбет
 Жилиој

Источноказахстанска област 
 Абај
 Ајагоз
 Бескарагај
 Бородулика
 Глубокое
 Катонкарагај
 Кокпекри
 Куршин
 Шемонаика
 Тарбагатај
 Улан
 Уржар
 Зајсан
 Жарма
 Зирјановск

Карагандинска област 
 Абај
 Актогај
 Букар Зирау
 Каркарали
 Нура
 Осакаров
 Шет
 Улитау
 Жанаарка

Кустанајска област 
 Алтинсарин 
 Амангелди
 Аулиекол
 Денисов
 Фјодоров
 Камисти
 Карабалик
 Карасу
 Кустанај
 Мендикара
 Науирзим
 Сарикол
 Таран
 Узункол
 Жанделди
 Жетикара

Кизилординска област 
 Арал
 Кармакши
 Казали
 Шиели
 Сирдарја
 Жалагаш
 Жанакорган

Мангистауска област 
 Бејнеу
 Каракија
 Мангистау
 Минаили
 Тупакараган

Северноказахстанска област 
 Аиртау 
 Аккајин
 Акжар
 Есил
 Габит Мусирепов
 Кизилжар
 Магжан Жумбајев
 Мамлиут
 Шал акин
 Таинша
 Тимирјазев
 Уаликанов
 Жамбил (Округ у Северноказахстанској области)

Павлодарска област 
 Аку
 Актогај
 Бајанаул
 Ертис
 Кашир
 Мај
 Павлодар
 Шарбакти
 Успен
 Железин

Јужноказахстанска област 
 Бајдибек
 Казигурт
 Мактарал
 Ордабаси
 Отирар
 Сарјагаш
 Сајрам
 Шардара
 Созак
 Толе Би
 Тулкибас

Западноказахстанска област 
 Акжаик
 Бокеј Орда
 Борили
 Каратобе
 Казтал
 Шингирлау
 Сирим
 Таскала
 Теректи
 Зеленов
 Жанакала
 Жанибек

Жамбилска област 
 Бајзак
 Кордај
 Мерке
 Моинкум
 Сарису
 Шу
 Талас
 Турар Рискулов
 Жамбил
 Жуали

Референце

Спољашње везе 

К
Казахстан
Области Казахстана